Надежда Колесникова:
 Колесникова, Надежда Александровна (род. 1948) — советская легкоатлетка.
 Колесникова, Надежда Викторовна (Частина; род. 1982) — российская биатлонистка.
 Колесникова, Надежда Леонидовна (Ильина; 1949—2013) — советская легкоатлетка.
 Колесникова, Надежда Николаевна (1882—1964) — советский партийный деятель.